Dunk Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dunk Island (ö i Australien), Queensland, Cassowary Coast, 
 Dunk Island Airport, flygplats, Queensland, Cassowary Coast, 

Robotskapade Australienförgreningar